Thomas Milani ist der Name folgender Personen:
* Thomas Milani (Eishockeyspieler) (1952–2021), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Milani (Sportwissenschaftler) (* 1958),  deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer